Буэ́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Буэ в регионе Бургундия.
 Буэ в департаменте Эна.
 Буэ в департаменте Приморская Шаранта.
 Буэ () в департаменте Шаранта.

Персоналии 
 Буэ, Ами (1794—1881) — австрийский геолог, геогност, основатель Французского геологического общества.
 Буэ, Валентина (более известна под фамилией Пенроуз; 1898—1978) — французская писательница и художница-сюрреалистка.
 Буэ, Максим (род. 1986) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Буэ-Вильоме, Луи Эдуард (1808—1871) — французский адмирал и сенатор.